St. Mary’s Roman Catholic Church Complex ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Mary’s Roman Catholic Church Complex (Iowa), ID-Nr. 84001558
 St. Mary’s Roman Catholic Church Complex (Massachusetts), ID-Nr. 89001527